Les trois lettres TSG peuvent renvoyer à 
 Territorial Support Group, unité policière du Metropolitan Police Service anglais.
 TSG Entertainment, société américaine de production de films